Raze (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk.
 Raze (film), een Amerikaanse actie-horrorfilm uit 2013 onder regie van Josh C. Waller.